Název China Open se může vztahovat na více soutěží:
 China Open (tenis)
 China Open (snooker)
 China Open (badminton)